Achilles Długajczyk (1930-2005) – polski biochemik
 Edward Długajczyk (ur. 1939) – polski historyk